Литвине́нко — українське прізвище, утворене від прізвиська «Литвин», пов'язаним з етнонімом «литвини». Відомі люди:

А 
 Литвиненко Адель Миколаївна (1926—2016) — депутат ВР УРСР 9 скликання (1975—1980).
 Литвиненко Аліна Сергіївна (* 1995) — киргизстанська та казахстанська футболістка, нападниця казахстанського клубу «БІІК-Казигурт» та національної збірної Киргизстану.
 Литвиненко Андрій Миколайович (* 1965) — заслужений тренер України.
 Литвиненко Андрій Олександрович (1976—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Б 
 Литвиненко Богдан Анатолійович (* 2003) — український футболіст, нападник «Чернігова».

В 
 Литвиненко Валентин Гаврилович (1908—1979) — український радянський художник, графік, живописець, письменник, народний художник УРСР (1960).
 Литвиненко Варвара Прокопівна (* 1943) — радянська українська оперна співачка (сопрано).
 Литвиненко Василь Васильович (*1991) — український футболіст.
 Литвиненко Василь Дмитрович (1895—1966) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Литвиненко Василь Костянтинович (1899—1967) — балетмейстер.
 Литвиненко Василь Тимофійович (1900—1960) — новатор сільськогосподарського виробництва, голова колгоспу. Двічі Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 4—5-го скликань.
 Литвиненко Вікторія Сергіївна (* 1986) — українська акторка театру та кіно.
 Литвиненко Віталій Вікторович (* 1985) — український суспільствознавець, журналіст.
 Литвиненко Віталій Іванович (*1970) — український хокеїст.
 Литвиненко Владислав Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Литвиненко Володимир Іванович (1938—2011) — директор Кременчуцького медичного училища. Заслужений лікар України.
 Литвиненко Володимир Миколайович (1930—2011) — український художник.
 Литвиненко Володимир Миколайович — майор Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Г 
 Литвиненко Григорій Євлампійович (1914—1995) — Герой Радянського Союзу (1943).

Д 
 Литвиненко Дмитро Сергійович (* 1987) — український футзаліст, воротар чеського клубу «Ера-Пак» та національної збірної України.
 Литвиненко Дмитро Сергійович (футболіст) (*1994) — український футболіст, нападник.

Є 
 Литвиненко Єлизавета Анатоліївна (* 2004) — українська дзюдоїстка, бронзова призерка чемпіонату світу, чемпіонка Європи серед кадетів та юніорів.

І 
 Литвиненко Іван Антонович (1899 — ?) — новатор виробництва, вакуум-апаратник. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Литвиненко Іван Данилович (1891—1947) — полковник Армії УНР, вчитель офіцерських шкіл УПА.
 Литвиненко Іван Сергійович (2001) — український футболіст, півзахисник.
 Литвиненко Іван Федорович (1918—2012) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Литвиненко Ігор Іванович (*1928) — український хімік, кандидат технічних наук.
 Литвиненко Ігор Миколайович (* 1968) — радянський та український футболіст, нападник та півзахисник.

К 
 Литвиненко Катерина Петрівна (1921—1997) — українська акторка.
 Литвиненко Костянтин Васильович (* 1930) — діяч радянських органів влади в Україні, голова Луцького міськвиконкому.

Л 
 Литвиненко Леонід Андрійович (*1923) — народний артист УРСР.
 Литвиненко Леонід Дмитрович (*1949) — український спортсмен, заслужений майстер спорту, срібний призер XX Олімпійських ігор в Мюнхені.
 Литвиненко Леонід Миколайович (1938—2023) — український учений у галузі радіофізики та радіоастрономії, академік НАНУ.
 Литвиненко Леонід Михайлович (1921—1983) — український хімік, академік АН УРСР.
 Литвиненко Любов Прокопівна (1919 — ?) — українська радянська діячка, зоотехнік. Депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання.

М 
 Литвиненко Микола — боротьбіст, нарком фінансів УСРР (1919—1923).
 Литвиненко Микола Артемович (* 1934) — хормейстер; заслужений діяч естрадного мистецтва України
 Литвиненко Микола Володимирович (1924 — ?)  — військовик позбавлений звання Героя Радянського Союзу за співпрацю з німцями.
 Литвиненко Микола Микитович (1913—1943) — Герой Радянського Союзу (1943, посмертно).
 Литвиненко Михайло Семенович (*1927) — український православний регент, Заслужений діяч мистецтв України (нар. 1 квітня 1927).

Н 

 Литвиненко Наталія Володимирівна — професорка кафедри Української медичної стоматологічної академії, заслужений лікар України

О 
 Литвиненко Олег Іванович (1973) — український борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи.
 Литвиненко Олександр (1977—2008) — український спринтер-каноїст.
 Литвиненко Олександр Валерійович (*1972) — український науковий діяч, доктор політичних наук.
 Литвиненко Олександр Вальтерович (1962—2006) — російський співробітник спецслужб.
 Литвиненко Олександр Миколайович (* 1990) — український легкоатлет-паралімпієць, майстер спорту міжнародного класу України з легкої атлетики.
 Литвиненко Олександр Михайлович (1947) — український футбольний арбітр.
 Литвиненко Олександр Олександрович (1956) — український лікар-хірург, онколог; доктор медичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.
 Литвиненко Олександр Сергійович (1991) — український футболіст, воротар.
 Ливиненко Олександр Сергійович — полковник Управління державної охорони України, заслужений юрист України.
 Литвиненко Олександр Сергійович (1979) — майстер спорту України міжнародного класу з бойових мистецтв та каскадер.
 Литвиненко Олексій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Литвиненко Олексій Панасович (1932 — ?) — український радянський діяч, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради СРСР 9-го скликання.

П 
 Литвиненко Павло Денисович (1929 — ?) — новатор виробництва, шахтар, бригадир вибійників. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Литвиненко Павло Леонідович (1992—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Литвиненко Петро Степанович (1904—1971) — Герой Радянського Союзу (1945).

Р 
 Литвиненко Роман Олександрович (*1964) — доктор історичних наук, фахівець у галузі археології та праісторії.

С 
 Литвиненко Святослав Іванович (*1942) — український диригент, народний артист України.
 Литвиненко Семен Самійлович (1899—1943) — Герой Радянського Союзу (1943, посмертно).
 Литвиненко Сергій Анатолійович ( 1968) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Литвиненко Сергій Григорович (1899—1964) — український скульптор.
 Литвиненко Сергій Васильович (1923—1991) — український радянський господарський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання. Кандидат в члени ЦК КПУ у 1986 — 1990 р..
 Литвиненко Сергій — колишній головний редактор журналу «Український Тиждень».

Т 
 Литвиненко Таїсія
 Литвиненко Таїсія Йосипівна (нар. 1935) — українська акторка. Народна артистка України.
 Литвиненко Таїсія Порфирівна (1929—2016) — українська акторка.
 Литвиненко Тетяна (* 1960-ті) — бадмінтоністка, 6-разова чемпіонка СРСР, чемпіонка України 1992 і 1993 років, майстер спорту СРСР міжнародного класу.
 Литвиненко Тихін Петрович (1913—1944) — Герой Радянського Союзу (1944, посмертно).
 Литвиненко Трохим Опанасович (1910—1963) — Герой Радянського Союзу (1944).

Ф 
 Литвиненко Федір Григорович (1873 — після 1907) — депутат Державної думи Російської імперії 2-го скликання.

Ю 
 Литвиненко Юлія Леонідівна (* 1976) — українська телеведуча та політикиня. Кандидатка у Президенти України на виборах 2019 року.
 Литвиненко Юрій Юрійович (1979—2015) — лейтенант юстиції, учасник російсько-української війни.

Подвійні прізвища 
 Литвиненко-Волторніст Христина Дмитрівна (1883—1978) — українська поетеса, бандуристка.
 Литвиненко-Вольгемут Марія Іванівна (1892—1966) — українська співачка.
 Литвиненко-Орлова Наталя Георгіївна (* 1951) — громадська діячка, правозахисниця.

Див. також 
 Литвинов
 Литвин
 Литвиненкове

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко